Calvos kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Calvos (freguesia i Portugal, Braga, Guimarães), 
 Calvos (freguesia i Portugal, Braga, Póvoa de Lanhoso),

Spanien 

 Calvos (ort), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar